Selye ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Selye (1907–1982), österreich-kanadischer Mediziner
 Lewis Selye (1803–1883), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 János-Selye-Universität (slow. Univerzita Jánosa Selyeho, ungar. Selye János Egyetem), 2003 gegründete ungarischsprachige staatliche Universität in der Slowakei; Sitz: Komárno